Андре́й Влади́мирович Мазу́рин (6 октября 1923, Орехово-Зуево — 15 марта 2001, Москва) — советский, российский , доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки, участник Великой Отечественной войны, , .

Биография 
Родился 6 октября 1923 года в г. Орехово-Зуево Московской губернии, в семье служащих. В июне 1941 года с отличием окончил среднюю школу № 1 в г. Орехово-Зуево.

Великая Отечественная война 
В июне 1941 года был призван в Красную Армию и направлен на учёбу в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Ленинград. Служил в блокадном Ленинграде, награждён медалью «За оборону Ленинграда». В декабре 1941 года с академией был эвакуирован в Самарканд. В июне 1942 года, окончив 1-й курс, в связи с реорганизацией академии был переведён в Харьковское военно-медицинское училище, находившееся в Ашхабаде, которое окончил с отличием в июне 1943 года. Участвовал в боях в качестве старшего военного фельдшера 19-го гвардейского полка 8-й гвардейской дивизии им. генерала Панфилова, затем — командиром медико-санитарного взвода пехотного батальона 117-го стрелкового полка 325-й Двинской стрелковой дивизии. Награждён орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны 2-й степени (1945), медалями «За отвагу» (1944), «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945). Демобилизован весной 1946 года.

2-й Московский медицинский институт 
В 1946 году поступил на 2-й курс педиатрического факультета 2-го Московского медицинского института, который с отличием окончил в 1949 году. Окончил аспирантуру по кафедре пропедевтики детских болезней института и работал на этой кафедре всю жизнь (ассистент, с 1959 года — доцент, с 1967 года - профессор). В 1967—1989 гг. — заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней, с 1989 года — профессор кафедры, с 1999 года - почётный заведующий кафедрой.

В 1987 году избран член-корреспондентом АМН СССР.

С его участием созданы первое специализированное гастроэнтерологическое отделение, Московские гастроэнтерологический и эндоскопический центры, а также гематологический центр для детей с патологией гемостаза.

Был председателем Правлений Всесоюзного и Всероссийского обществ детских врачей, председателем Всероссийской Проблемной комиссии по детской гастроэнтерологии. Состоял в редколлегиях журналов «Вопросы охраны материнства и детства» (заместитель главного редактора), «Педиатрия», Медицинского научного и учебно-методического журнала.

Вьетнам 
В 1960—1961 гг. работал советником министра здравоохранения Вьетнама; наряду с лечебной работой преподавал в Ханойском медицинском институте. Опубликовал статьи по вопросам здравоохранения Вьетнама, написал учебник «Детские болезни» в двух томах для студентов медицинских институтов.

Правительством Вьетнама награждён орденом Труда Вьетнама и медалью Дружбы Вьетнама.

Смерть 
Скончался 15 марта 2001 года в Москве, на 78-м году жизни.

Научная деятельность 
Разрабатывал функциональные методы исследования печени у детей, цитостатическое и гормональное лечение острого лейкоза и геморрагических диатезов у детей. Изучал основные показатели свёртывающей и антисвёртывающей систем крови у детей при различных формах геморрагических диатезов, в частности тромбоцитопенической пурпуры. Является основоположником отечественной детской гастроэнтерологии и пионером в использовании эндоскопических методов диагностики различной хронической патологии органов желудочно-кишечного тракта у детей.

Автор 335 научных работ. Подготовил 20 докторов и 73 кандидатов медицинских наук.

Избранные труды 
 
 
 
 
 
  ||  || 
 
  ||  ||

Награды 
 Орден Красной Звезды (1944)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (1945)
 Орден «Знак Почёта» (1987)
 Медаль «За отвагу» (1944)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За взятие Кенигсберга» (1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Государственная премия СССР (1987) — за разработку и внедрение в практику эндоскопических методов исследования у детей
 почётный член Боливийского и Болгарского обществ детских врачей
 почётный заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней РГМУ (1999).
 Орден Труда (Вьетнам) и медаль Дружбы (Вьетнам) (1960 или 1961 год).

Память 
Указом мэра Москвы 1 июня 2021 года площадь, образованная пересечением 15-й и 16-й Парковой улиц и Большого Купавенского проезда в районе Восточное Измайлово, была названа «Площадь Мазурина».

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники РГМУ